Angus MacGyver
 MacGyver (serial telewizyjny 1985)
 MacGyver (serial telewizyjny 2016)